Naselje u Makedoniji
 Slivje (Dolneni, Makedonija), naselje u Općini Dolneni

Naselja u Sloveniji
 Slivje (Hrpelje-Kozina, Slovenija), naselje u Općini Hrpelje - Kozina
 Slivje (Krško, Slovenija), naselje u Općini Krško